Jozef (Jo) Cornu, een Belgisch zakenman.
 Dominique Cornu, een Belgische profwielrenner.
 Brachium
 Cornu (muziekinstrument), een romeinse hoorn die in de legioenen werd gebruikt om commando's aan de troepen door te geven.
 Cornu (automerk), een Frans automerk, opgericht door Paul Cornu
 Cornu (Prahova), een Roemeense gemeente in Prahova
 Cornu (Bucerdea Grânoasă), een dorp in Transsylvanië
 Cornu (slak), een geslacht slakken in de familie Helicidae, waarin onder andere de Segrijnslak (Cornu aspersum)
 Cornucopia, de Hoorn des overvloeds
 Spiraal van Cornu, zie clothoïde